Alejandro Casarin (avant 1848-1907), peintre, sculpteur, musicien, écrivain et poète
 Horacio Casarín (1918-2005), footballeur et entraîneur mexicain
 Paolo Casarin (1940-), arbitre italien de football